Konenia är ett släkte av svampar. Konenia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Konenia